Die 30. Tischtennis-Europameisterschaft (offiziell: 2011 INTERSPORT European Championships) fand vom 8. bis 16. Oktober 2011 in Danzig (Polen) statt. Spielstätte war die 11.000 Besucher fassende ERGO Arena.

Übersicht 
Bei den Herren konnte sich im Teamwettbewerb zum fünften Mal in Folge Deutschland durchsetzen. Für Timo Boll war dieses bereits der vierzehnte Titel bei Europameisterschaften. Bemerkenswert war auch, dass Jörgen Persson mit nun schon 45 Jahren Schweden erneut in das Teamfinale führte. Im Doppelwettbewerb gab es zum ersten Mal seit 2003 keine Medaille für ein deutsches Duo, gewinnen konnten der Portugiese Marcos Freitas und der Kroate Andrej Gaćina. Im Finale des Einzelwettbewerbes kam es zu einer Neuauflage des letztjährigen Europameisterschaftsfinales und erneut hieß der Sieger Timo Boll, der sich damit seinen fünfzehnten Titel schnappte.

Bei den Damen konnten sich im Teamwettbewerb zum vierten Mal in Folge die Niederlande durchsetzen. Im Damendoppel standen sich im Halbfinale gleich die letzten sechs Europameister des Doppelwettbewerbes gegenüber. So erreichten die Titelverteidigerinnen Rūta Paškauskienė/Oksana Fadejewa, das Europameisterdoppel von 2009, Elizabeta Samara/Daniela Dodean und das Europameisterdoppel von 2008, Krisztina Tóth/Georgina Póta die Runde der letzten Vier, dazu mit Li Jie und Jelena Timina ein Doppel, das bereits zwei Tage zuvor mit dem Team einen Europameisterschaftstitel gewinnen konnten. Am Ende setzten sich aber die Titelverteidigerinnen durch. Im Einzel setzte sich Li Jiao aus den Niederlanden durch, die nach dem Teamtitel ihren zweiten Titel bei dieser Europameisterschaft sichern konnte und gewann den Einzelwettbewerb zum zweiten Mal nach 2007. Im Finale schlug sie die Deutsche Irene Ivancan mit 4:3.

Kritisiert wurden organisatorische Mängel während der EM und mangelnde Zuschauerresonanz.

Ergebnisse

Herren

Einzelwettbewerb 

 Ergebnisse der Deutschen
 Timo Boll: Freilos, 4:0 gegen Marios Giangou (Zypern), 4:2 gegen Pawel Platonau (Weißrussland), 4:1 gegen João Monteiro (Portugal), 4:0 gegen Daniel Habesohn (Österreich), 4:0 gegen Adrien Mattenet (Frankreich), 4:0 gegen Bojan Tokič (Slowenien), 4:1 gegen Patrick Baum (Deutschland)
 Ruwen Filus: Freilos, 4:0 gegen Christian Kill (Luxemburg), 3:4 gegen Konstantinos Lagogiannis (Griechenland),
 Patrick Baum: Freilos, 4:0 gegen Christo Angelow Christonow (Zypern), 4:2 gegen Niagol Stoyanov (Italien), 4:2 gegen Alexander Schibajew, 4:2 gegen Zoran Primorac (Kroatien), 4:1 gegen Wladimir Samsonow (Weißrussland), 4:0 gegen Aleksandar Karakašević (Serbien), 1:4 gegen Timo Boll (Deutschland)
 Dimitrij Ovtcharov: Freilos, 4:2 gegen Roko Tošić (Kroatien), 4:1 gegen Konstantinos Papageorgiou (Griechenland), 4:0 gegen Jens Lundqvist (Schweden), 4:0 gegen Robert Gardos (Österreich), 3:4 gegen Bojan Tokič (Slowenien)
 Bastian Steger: Freilos, kampflos gegen Gençay Menge (Türkei), 4:0 gegen Abdel-Kader Salifou (Frankreich), 4:2 gegen Fjodor Kusmin (Russland), 4:0 gegen Jörgen Persson (Schweden), 2:4 gegen Aleksandar Karakašević (Serbien)
 Zoltan Fejer-Konnerth: Freilos, 4:0 Daniel Reed (England), 2:4 gegen Wang Zengyi (Polen)

Doppelwettbewerb 

 Ergebnisse der Deutschen
 Bastian Steger/Patrick Baum: Freilos, 0:3 gegen Petr Korbel/Dmitrij Prokopcov (Tschechien)
 Zoltan Fejer-Konnerth/Žolt Pete (Serbien): Freilos, 3:0 gegen Panagiotis Gionis/Konstantinos Papageorgiou (Griechenland), 2:3 Alexander Schibajew/Kirill Skatschkow (Russland)
 Ruwen Filus/Tomas Mikutis (Litauen): Freilos, 3:0 gegen Boris De Vries/Casper Ter Lüün (Niederlande), 1:3 gegen Marcos Freitas/Andrej Gaćina (Portugal/Kroatien)

Teamwettbewerb 

Spiel um Platz 5:
  –    1:3

Spiel um Platz 7:
  –    1:3

Spiel um Platz 9:
  –    3:2

Spiel um Platz 11:
  –    3:2

Spiel um Platz 13:
  –    3:2

Spiel um Platz 15:
  –    3:2

Abschneiden der Deutschen
In der deutschen Herrenmannschaft wurden folgende Spieler eingesetzt: Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Ruwen Filus, Patrick Baum und Bastian Steger. Das Team wurde in der Gruppe A ungeschlagen Erster. Es besiegte Kroatien (3:0), Slowakei (3:0) und Polen (3:0). So kam man als Gruppensieger in das Viertelfinale. Hier setzte man sich gegen Griechenland durch (3:1). Im Halbfinale hieß der Gegner Portugal (3:1) und im Finale Schweden. Durch ein 3:0 konnte sich die deutsche Nationalmannschaft zum fünften Mal in Folge den Titel sichern.

Damen

Einzelwettbewerb 

 Ergebnisse der Deutschen
 Wu Jiaduo: Freilos, 4:0 gegen Emmanuelle Lennon (Frankreich), 4:2 gegen Hana Matelová (Tschechien), 4:0 gegen Jelena Timina (Niederlande), 3:4 gegen Elizabeta Samara (Rumänien)
 Zhenqi Barthel: Freilos, 4:0 gegen Jana Tomazini (Slowenien), 4:0 gegen Sibel Remsi (Bulgarien), 4:1 gegen Weranika Paulowitsch (Weißrussland), 4:2 gegen Oksana Fadejewa (Russland), 2:4 gegen Li Qian (Polen)
 Kristin Silbereisen: Freilos, 4:0 gegen Linda Bergström (Schweden), 4:1 gegen Katarzyna Grzybowska (Polen), 4:1 gegen Rūta Paškauskienė (Litauen), 1:4 gegen Li Jiao (Niederlande)
 Irene Ivancan: Freilos, 4:1 gegen Kinga Stefańska (Polen), 4:2 gegen Bernadette Szőcs (Rumänien), 4:2 gegen Carole Grundisch (Frankreich), 4:2 gegen Melek Hu (Türkei), 4:2 gegen Krisztina Tóth (Ungarn), 4:1 gegen Marharyta Pessozka (Ukraine), 3:4 gegen Li Jiao (Niederlande)

Doppelwettbewerb 

 Ergebnisse der Deutschen
 Wu Jiaduo/Irene Ivancan: 3:0 gegen Naomi Owen/Charlotte Carey (Wales), 3:0 gegen Alice Loveridge/Emily Bates (Guernsey/England), 3:0 gegen Iveta Vacenovská/Renáta Štrbíková (Tschechien), 1:4 Daniela Dodean/Elizabeta Samara (Rumänien)
 Zhenqi Barthel/Kristin Silbereisen: 3:0 gegen Manca Fajmut/Nina Pavlin (Slowenien), 3:0 gegen Mie Skov/Pernille Agerholm (Dänemark), kampflos gegen  Melek Hu/Zhu Fang (Türkei/Spanien), 1:4 gegen Rūta Paškauskienė/Oksana Fadejewa (Litauen/Russland)

Teamwettbewerb 

Spiel um Platz 5:
  –    3:0

Spiel um Platz 7:
  –    1:3

Spiel um Platz 9:
  –    1:3

Spiel um Platz 11:
  –    0:3

Spiel um Platz 13:
  –    3:1

Spiel um Platz 15:
  –    3:2
Abschneiden der Deutschen
In der deutschen Damenmannschaft wurden folgende Spielerinnen eingesetzt: Wu Jiaduo, Zhenqi Barthel, Kristin Silbereisen, Irene Ivancan, Sabine Winter. In der Gruppe B gewann das Team gegen Russland (3:0) und die Ukraine (3:1), verlor jedoch gegen Rumänien mit 2:3. So kam man als Gruppenzweiter in das Viertelfinale, hier verlor man jedoch gegen Ungarn (2:3) Mit Siegen gegen Spanien (3:2) und Polen (3:0) konnte man sich allerdings noch Platz 5 sichern.

Mixed 
Die Mixed-Europameisterschaften wurden in einem separaten Turnier in Istanbul ausgetragen. Es siegten Andrei Filimon/Elizabeta Samara aus Rumänien.

Einzelnachweise

Literatur 
 Ausführlicher Turnierbericht in Zeitschrift tischtennis, 2011/11 S. 8–34

Tischtennis-Europameisterschaft
Tischtennisveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Danzig
Europameisterschaft 2011